Pytanie retoryczne
 Interrogatio – figura retoryczna w muzyce